Applikation har flere betydninger:

 applikation (udsmykning), påsyet pynt.
 Softwareapplikation, computerprogrammer som tjener et brugerformål.
 Funktionsapplikation, anvendelse af en matematisk funktion.